Златна треска може да се отнася до:
 Калифорнийска златна треска
 Златна треска в Аляска
 Златна треска в Клондайк
 Златна треска в Блек Хилс
 Златна треска в Австралия
 Златна треска в Минаш Жерайш